Silda is een geslacht van vlinders van de familie uilen (Noctuidae), uit de onderfamilie Acontiinae.

Soorten 
S. lithina Warren, 1913
S. rubricilia Hampson, 1902
S. truncatalis Walker, 1863